La Notice sur les travaux scientifiques de Jean Perrin a été écrite par Jean Perrin en 1923. Elle regroupe les fonctions et titres de l'auteur, la liste de ses publications jusqu'à cette période ainsi qu'un résumé de ses travaux en physique et en chimie jusqu'à cette période. Elle comprend 97 pages et a été éditée par l'Imprimerie et Librairie Édouard Privat. Elle n'a pas été rééditée mais peut être trouvée en format numérique. Voici son contenu :

Composition de l'ouvrage 

 Fonctions et titres
 Prix de l'Institut
 Publications (Rayons cathodiques et rayons X, Enseignement et publications diverses)
 Table des matières
 Travaux scientifiques
 1. Rayons cathodiques
 2. Rayons X et ionisation des gaz
 Effet des parois
 3. Énergétique
 4. Couches électriques liquides, osmose électrique et colloïdes
 Règles d’électrisation par contact
 Conséquences
 5. Mouvement brownien et réalité des molécules
 Théories moléculaires
 Extension des lois des gaz aux émulsions diluées et détermination du nombre d’Avogadro
 Colonne verticale de matière diluée
 Réalisation
 Compressibilité osmotique, Extension de la loi de Van der Waals
 Fluctuations
 Théorie cinétique du mouvement brownien
 Mouvement brownien de rotation
 Mesures du mouvement brownien de rotation
 La diffusion des granules visibles
 6. Pellicules monomoléculaires et lames liquides feuilletées
 Lames liquides stratifiées, Les taches noires des bulles de savon
 Mode opératoire
 Les cinq taches noires
 Mouvement brownien à deux dimensions
 Addition de matières fluorescentes
 Influence de la lumière absorbée
 Influence de la température
 Autres liquides stratifiables
 Épaisseur des plages, Loi des épaisseurs multiples
 Mesures préliminaires
 Mesures précises
 Le feuillet élémentaire
 7. Acoustique
 1. Capsules acoustiques
 Influence des dimensions de la capsule
 Géophones
 2. Cornets acoustiques
 3. Plaques amplificatrices
 4. Myriaphones
 5. Le sens de la direction du son
 8. Fluorescence
 La destruction du corps fluorescent accompagne en général la fluorescence
 Corps fluorescent, Couleur de fluorescence, Solvant
 La concentration optimum
 Variation d'éclat d'une solution fluorescente concentrée, qu'on laisse exposée à la lumière
 Théorie chimique de la fluorescence
 Fluorescence limite en solutions très diluées
 9. Radiochimie
 Molécules stables, Molécules critiques 
 Lumière ou chocs peuvent se remplacer
 Loi de Planck
 Les quanta
 Réactions plurimoléculaires
 Premières vérifications directes
 Lumières antagonistes
 Catalyse
 Changement d'état physique
 Phosphorescences atomiques
 Rayons régénérateurs
 Spectres d’arc ou d'étincelle
 Extension de la théorie aux transmutations atomiques
 Perte ou gain de masse par transmutation
 Sens de l'évolution atomique
 Origine de la chaleur solaire

Références 
 Jean Perrin, Notice sur les travaux scientifiques de Jean Perrin, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, Paris, 1923.

Voir aussi

Bibliographie 
 Les Atomes, du même auteur, éditions Félix Alcan, Paris, 1913.

Liens externes 
 Notice sur les travaux scientifiques de Jean Perrin, sur le site de l'Académie des Sciences.

Littérature en physique
Livre de chimie
Livre paru en 1923